Општина Пилаја-Хортач (, Димос Пилајас-Хортијати) је општина у Грчкој у округу Солун, периферија Средишња Македонија. Административни центар је град Панорама.

Насељена места 
Општина Пилаја-Хортач је формирана 1. јануара 2011. године спајањем 3 некадашње административне јединице: Панорама, Пилаја и Хортач.

Види још 
 Општине у Грчкој

Референце

Спољашње везе 
 Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη  

Округ Солун
Општине у Грчкој